Plaats in Indonesië
 Gunungcupu (Sindangkasih), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
 Gunungcupu (Cimanuk), een plaats in het regentschap Pandeglang van de provincie Banten